La 2. Bundesliga 1977-1978 (ou Zweite Bundesliga) fut une ligue située au  du football ouest-allemand.

Ce fut la  de cette ligue depuis la réforme instaurée à la fin de la saison 1973-1974.

La Zweite Bundesliga concerna à l'époque 40 clubs répartis en deux groupes géographiques "Nord" et "Sud". Le champion de chaque groupe fut directement promu vers la Bundesliga. Les deux vice-champions disputèrent un match de barrage aller/retour pour désigner un troisième montant.

En fin de saison, Arminia Bielefeld regagna sa place en Bundesliga, six ans après en avoir été expulsé à la suite du Bundesliga Skandal.

Légende des tableaux

2. Bundesliga Nord

Matches 
Toutes les rencontres de la 2. Bundesliga Nord. Les équipes à domicile se trouvent dans la colonne de gauche leur adversaire en tête de colonne.

Classement

Meilleurs buteurs Groupe Nord

2. Bundesliga Süd

Matches 
Toutes les rencontres de la 2. Bundesliga Nord. Les équipes à domicile se trouvent dans la colonne de gauche leur adversaire en tête de colonne.

Passez le pointeur de la souris sur un logo pour lire le nom du club concerné

Classement

Changement de nom 
À la fin de la saison, le SV Chio Waldhof 07 reprit son nom original de SV Waldhof Mannheim 07.

Meilleurs buteurs Groupe Süd

Barrage des Vice-champions

Montée/Descente étage inférieur

2. Bundesliga Nord 
À la fin de cette saison, la Deutscher Fussball Bund (DFB) mis en place une nouvelle réforme des ligues. Un  fut créé sous la forme de huit Oberligen (six ligues furent ajoutées aux côtés de l'Oberliga Nord et de l'Oberliga Berlin.

Jusqu'au terme de la saison 1980-1981, il y eut quatre séries d'Oberliga sous chaque groupe de 2. Bundesliga.

La 2. Bundesliga Nord fut alimentée par:
 Oberliga Berlin
 Oberliga Nord
 Oberliga Nordrhein 
 Oberliga Westfalen

Dorénavant, les clubs de 2. Bundelisga descendants furent versés dans l'Oberliga de leur région. En 1977-1978, les clubs suivants furent relégués:

 1. FC Bocholt (en Oberliga Nordrhein )
 OSC Bremerhaven (en Oberliga Nord)
 Schwarz-Weiss Essen (en Oberliga Nordrhein)
 SC Herford (en Oberliga Westfalen)

Tour final pour la montée 
 Participants:
 Oberliga Nord : OSV Hannover
 Oberliga Nord : vfL Wolfsburg
 Oberliga Nord : 1. SC Göttingen 05
 Oberliga Nord : Kieler SV Holstein
 Oberliga Berlin : SC Wacker 04 Berlin 
 Verbanbsliga Mittelrein: SC Vitktoria Cologne
 Verbanbsliga Niederrhein: FC Olympia 1911 Bocholt
 Verbanbsliga Westfalen: DSC Wanne-Eickel
 Verbanbsliga Westfalen: 1. FC Paderborn

Tour préliminaire 

 Match d'appui

Groupe 1 
 Rencontres

 Classement

Groupe 2 
 Rencontres

 Classement

2. Bundesliga Süd 
À la fin de cette saison, la Deutscher Fussball Bund (DFB) mis en place une nouvelle réforme des ligues. Un  fut créé sous la forme de huit Oberligen (six ligues furent ajoutées aux côtés de l'Oberliga Nord et de l'Oberliga Berlin.

Jusqu'au terme de la saison 1980-1981, il y eut quatre séries d'Oberliga sous chaque groupe de 2. Bundesliga.

La 2. Bundesliga Süd fut alimentée par:
 Oberliga Bayern
 Oberliga Baden-Württemberg
 Oberliga Hessen
 Oberliga Südwest

Dorénavant, les clubs de 2. Bundelisga descendants furent versés dans l'Oberliga de leur région. En 1977-1978, les clubs suivants furent relégués:

 VfR OLI Bürstadt (en Oberliga Hessen)
 FC Bayern Hof 1910 (en Oberliga Bayern)
 FV Würzburg 04 (en Oberliga Bayern)
 FK Pirmasens (en Oberliga Südwest)

Montants directs 
Pour la dernière fois la méthode de promotion se déroula avec deux montants directs depuis la Bavière et la Hesse, et à la suite d'un tour final depuis le Bade-Wurtemberg et la Sarre

 Verbandsliga Bayern: MTV Ingolstadt
 Verbandsliga Hessen: FC Hanau 93

Tour final pour la montée 
 Participants Südwest:
 Verbandsliga Rheinland : TuS Neuendorf
 Verbanbsliga Saarland: VfB Borussia Neunkirchen 
 Verbanbsliga Südwest: 1. FSV Mainz 05

 Participants Bade-Württemberg:
 Verbanbsliga Nordbaden: FV 09 Weinheim
 Verbanbsliga Südbaden: SC Freibur
 Verbanbsliga Nordwürttemberg: SSV Ulm 1846
 Verbanbsliga Schwarzwald-Bodensee: SSV Reutlingen

Groupe Südwest 
 Rencontres

 Classement

Groupe Bade-Württemberg 
 Rencontres

 Classement

Articles connexes 
 Histoire du football allemand
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références 

  Archives des ligues allemandes depuis 1903
  Base de données du football allemand
  Actualités et archives du football allemand
  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

Liens externes 
  Archives des ligues allemandes depuis 1903
  Base de données du football allemand
  Actualités et archives du football allemand
  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1977-1978
Allemagne D2 1977-1978
Championnat Allemagne Football 1977-1978 D2
Football en 1978